Список кантри-хитов № 1 2012 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 2012 году.

История 
 В чарте от 31 марта первое место занял сингл «Ours» в исполнении американской певицы Тейлор Свифт. В результате она стала 1-й в истории женщиной с 15 подряд хитами, попавшими в Top-10 Hot Country Songs (с 1944 года). Это её 6-й сингл № 1 в этом кантри-чарте с 2007 года.
 Песня «Reality» стала 21-м хитом № 1 в кантри-чарте для певца Кенни Чесни, а Come Over — 22-й.
 Песня «Banjo» стал 12-м хитом № 1 в кантри-чарте для группы Rascal Flatts.
 Песня «Good Girl» стала 12-м хитом № 1 в кантри-чарте для певицы Кэрри Андервуд.
 Песня «Over» стала 12-м хитом № 1 в кантри-чарте для певца Блейка Шелтона и 4-м подряд чарттоппером с его альбома «Red River Blue» после «Honey Bee» (4 недели № 1), «God Gave Me You» (3 недели № 1) и «Drink On It» (2 недели № 1).
 С 20 октября 2012 года произошла смена метода подсчёта мест в чарте Hot Country Songs, а также некоторых других (Hot Latin Songs, Hot R&B/Hip-Hop Songs, Rock Songs). Теперь он проводится по общей системе, принятой для составления общенационального хит-парада синглов Billboard Hot 100, где цифровые загрузки и потоковые передачи данных совмещены с радиоэфирами всех форматов и стилей радио для определения позиции, занимаемой песней в чарте. Старые чарты учитывали только радиоэфиры (Country Airplay chart). Потоковые передачи данных (streaming data) подсчитываются Nielsen BDS от таких сервисов как Spotify, Muve, Slacker, Rhapsody, Rdio, Xbox Music и другие.
 Сингл We Are Never Ever Getting Back Together американской кантри-певицы Тейлор Свифт поставил рекорд для женщин-исполнительниц по числу недель на № 1 (девять) за последние почти полвека. Последний раз близкий показатель среди женщин (8 недель на № 1 в кантри-чарте) был достигнут в 1964 году песней «Once a Day» певицы Connie Smith. Среди мужчин последний раз 9 недель на № 1 пробыл в 1966 году хит «Almost Persuaded» кантри-певца David Houston. Больше этого показателя имели песня «Love's Gonna Live Here» певца Бака Оуэнса: 16 недель лидерства в 1963-64 годах и песня «Slipping Around» 1949 года в исполнении дуэта Margaret Whiting и Jimmy Wakely, который пробыл 17 недель на вершине списка.
 21 января кантри-певец David Nail при участии Sarah Buxton с песней  Let It Rain поднялся на первое место спустя 49 недель восхождения. Это второе рекордно долгое восхождение к № 1 за всю историю кантри-чарта после прошлогоднего достижения: Крис Янг с песней Voices взошёл тогда на первое место после 51 недели от дебюта в чарте.

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов № 1 в США
 Список синглов №1 в США в 2012 году (Billboard)
 Список R&B синглов №1 в США в 2012 году
 Список синглов № 1 2012 года (Великобритания)

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart  — online version. 

Чарты Billboard 2012 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 в США 2012 года